Święta Klotylda (475-545) – królowa Burgundów, święta katolicka i prawosławna
 Klotylda Maria (1843-1911) – królewna włoska, żona Napoleona Józefa Bonapartego
 Klotylda Maria (1846-1927) – księżniczka Sachsen-Coburg-Saalfeld, arcyksiężna Austrii
 Klotylda (córka Chlodwiga I) – księżniczka frankijska z dynastii Merowingów
 Klotylda – imię